Le , abrégé IFTN, est une société irlandaise sur la télévision et l'industrie cinématographique irlandaise.

Description

Histoire

Voir aussi

Article connexe 
 Irish Film and Television Awards

Lien externe 
 

Association ou organisme lié au cinéma